

 Кряж — пасмо невисоких гір, горбів, гірська гряда.
 Кряж — діалектна назва крижів, хребта, з цим значенням пов'язане й діалектне дієслово кряжи́ти («працювати, не розгинаючи спини», «дбати, турбуватися про когось»).
 Кряж — діалектна назва кругляка, круглого обрізка стовбура без вершини й гілля.
 Кряж — військовий аеродром на південно-західній околиці міста Самара.
 Кряж Іван Захарович — український радянський діяч, голова Авдіївського райвиконкому, 1-й секретар Старомлинівського і Великоновосілківського райкомів КПУ Донецької області. Герой Соціалістичної Праці.
 «Кряж-Медуніверситет» — жіночий волейбольний клуб із Вінниці.

Топоніми

Кряж — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Кряж — селище, Чусовський міський округ, Пермський край

Див. також 
 Криж (значення)

Примітки 

Українські прізвища